Чистый понедельник — первый день Фёдоровой недели и Великого Поста.
 «Чистый понедельник» — рассказ И. А. Бунина.